Kutemainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kutemainen (sjö, lat 63,17, long 25,50), Mellersta Finland, 
 Kutemainen (sjö, lat 63,15, long 25,50), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar